Сога́ґ () — губернаторство (мухафаза) в Арабській Республіці Єгипет. Адміністративний центр — місто Согаґ.

Населення — 3 747 289 осіб (2006).

Найбільші міста

Примітки

Відомі люди, уродженці 
 Ріфаа Ет-Тахтаві — письменник, перекладач
 Гамаль аль-Гітані — письменник, журналіст